Finding Nemo kan syfta på:

 Finding Nemo – engelsk titel på en amerikansk animerad äventyrs barnfilm från 2003, se Hitta Nemo
 Finding Nemo (datorspel) – ett actionäventyr datorspel som utvecklats av Traveller's Tales och Vicarious Visions